Buozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Buozzi (1881–1944), italienischer Gewerkschafter und antifaschistischer Politiker
 Bruto Buozzi (1885–1937), italienischer Turner